Ruhmer ist der Familienname folgender Personen: 

 Eberhard Ruhmer (1917–1996), deutscher Kunsthistoriker und Konservator
 Ernst Walter Ruhmer (1878–1913), deutscher Physiker
 Helmut Ruhmer (1907–1945), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Rumer (Begriffsklärung)